Кизи́льник блестя́щий () — вид кустарников рода  семейства .

В 2000 году китайские учёные установили, что  является разновидностью .

Встречается в Китае (провинция Ганьсу) и на юге Сибири.

Произрастает по скалистым склонам, на галечниках рек, в зарослях кустарников и лиственично-смешанных лесах.

Кустарник декоративен, хорошо переносит стрижку и достаточно неприхотлив, поэтому его используют для организации живых изгородей и бордюров.

Ботаническое описание 
Пряморастущий листопадный кустарник до 3 м высотой, с густо опушёнными молодыми побегами текущего года. Крона по диаметру больше высоты в 1,5 раза, образована прямыми побегами, растущими во все стороны. Годовой прирост средний.

Листья эллиптические до яйцевидных, заострённые, длиной 1,7-5 см, шириной 0,8-3,5 см, сверху тёмно-зелёные, блестящие, голые; снизу сначала опушённые, желтовато-войлочные, позже почти голые, желтоватые. С наступлением осени окраска листьев становится тёмно-коричневато-красноватой.

Соцветия рыхлые, щитковидные кисти, 5—12-цветковые. Чашелистики широко-треугольные, в 2,5—3 раза короче лепестков. Тычинок двадцать, столбиков три, до четырёх. Мелкие розоватые цветки во время цветения во множестве располагаются по всей поверхности побегов, и из-за них почти не видно листьев. Цветение начинается в мае — июне и продолжается в течение месяца.

Плоды чёрные, блестящие, шаровидной формы, с коричнево-красной мякотью, диаметром 7—9 мм, с тремя, реже двумя косточками. Плоды созревают в конце сентября — начале октября, на растениях держатся до наступления морозов. Первое плодоношение — на четвёртый год.

Экология 
Кизильник блестящий в культуре размножают семенами и зелёными черенками, которые начинают заготавливать спустя две недели после окончания цветения и заканчивают в начале созревания плодов.

Вредители и болезни 
Среди вредителей этого вида стоит отметить яблоневую тлю, сливового пилильщика и кизильникового клещика. Для борьбы с ними используют различные инсектициды.

Кизильник блестящий может болеть фузариозом. Меры борьбы с этим заболеванием — обеззараживание почвы вокруг кустов, обрезка и уничтожение заболевших побегов

Значение и применение 
В озеленении и ландшафтном дизайне используют для создания плотных живых изгородей (свободной формы и стриженой), посадок в группах и по одному.

Ценный медонос 
В условиях средней полосы обладает отличными свойствами медоносного растения. Большое количество нектара в цветках постоянно привлекает много насекомых. Медоносные пчёлы посещают цветки с раннего утра до наступления сумерек. На одном погонном метре живой изгороди за одну минуту насчитывали до 57 одновременно работающих пчёл. По степени нектароносности цветков кизильник блестящий можно сравнить с такими сильными медоносами, как липа или малина в годы, наиболее благоприятные для их нектаровыделения. Некоторые наблюдения были проведены в условиях Рязанской области в течение 1970—1973 годов. Интенсивное выделение нектара во время цветения происходило при разных погодных условиях. В среднем за четыре года степень сахаристости нектара составляла 16,8—19,5 %. Гектар посадок выделил 706,8—1215,2 кг нектара, в котором содержалось 122,3—204,2 кг сахара.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Кизильник блестящий на сайте "Энциклопедия декоративных садовых растений  

Яблоневые
Флора Алтая
Флора Восточной Азии
Декоративные кустарники